Корляковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Санчурского района Кировской области России. 

Центр — село Корляки.

История 
Корляковское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав 
В состав поселения входят 22 населённых пункта (население, 2010):

Примечания 

Муниципальные образования Санчурского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году